Elzie ist ein Vor- und Familienname.

 Familienname 
 Patrick Elzie (* 1960), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer

 Vorname 
 Elzie Segar (1894–1938), US-amerikanischer Comiczeichner